Aïgue ou Aygue est la forme francisée de termes issus de divers idiomes romans, qu'ils soient d'oc, francoprovençal et même au sud du domaine d'oïl, et qui a pour signification « eau », issu du latin aqua (comme le français eau, anciennement eve, ewe).

Toponymes 
On lui doit des toponymes comme :
 Eygues ou Aigues, un affluent gauche du Rhône en provenance du massif des Baronnies.
 l'Aiguère, rivière à Labarthe-sur-Lèze (Haute-Garonne).

Parmi les principales formations impliquant ce toponyme, on peut citer :

Aïgue Belle ou Belle Aïgue 
Aïgue belle est un mélioratif signifie « grande eau, grand cours d'eau ».
 l'Aiguebelle, affluent de l'Encrême à Céreste (Alpes-de-Haute-Provence)
 l'Aiguebelle, affluent du Grand Buëch à La Faurie (Hautes-Alpes)
 l'Aiguebelle, affluent du Touch à Saint-Lys (Haute-Garonne)
 l'Aguabelle, affluent du Lagoin à Bordères (Pyrénées-Atlantiques)
 le ruisseau d'Aygues-Belles à Cambon-et-Salvergues (Hérault)
 le Belaygue en Dordogne
 le ruisseau de Bellaigues à Virlet (Puy-de-Dôme)
Aïgue bère (Aiga bera) en est la forme gasconne :
 l'Ayguebère à Escornebœuf (Gers)
 l'arrèc d'Aïguebère à Arette comme à Laruns (Pyrénées-Atlantiques).

Aïgue Bonne ou Bonne Aïgue 
Bonne aïgue est un mélioratif.
 l'Ayguebonne à Naujac-sur-Mer (Gironde)
 le ruisseau d'Ayguebonne à Saint-Étienne-de-Lugdarès (Ardèche)
 le ravin de Bonnaigue à Montmaur-en-Diois (Drôme)

Aïgue Blanque/Aigue blanche 
Aïgue blanque (Aiga blanca) signifie « eau blanche ».
 l'Aygue Blanque, en vallée de l'Ouzoum,
 l'Aigueblanche, affluent de Guiers (Isère),
 Aigueblanche, commune de Savoie.
 L'Aigue Blanche, est une rivière torrentielle située dans le département des Alpes-Maritimes, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, sur la seule commune de Péone. C'est un affluent gauche du Tuébi donc un sous-affluent du fleuve le Var.

Aïgue Nère/Aigue noire 
Aïgue nère (Aiga néra) signifie « eau noire ».
 l'Aygue Nère, en vallée de l'Ouzoum,
 l'Aygueneyre à Rochepaule, Intres et saint-Jean-Roure (Ardèche).
 Aigue Noire, à Troinex, Suisse.
 Noiraigue, cours d'eau, et Noiraigue, localité de la commune de Val-de-Travers et ancienne commune suisse du canton de Neuchâtel en Suisse.

Aïgue Rouye/Aigue rouge 
Aïgue rouye  signifie « eau rouge ».
 Lac d'Aygue Rouye, en vallée de Campan, (Hautes-Pyrénées).

Aigue Brun 
 L'Aigue Brun, affluent de la Durance en provenance de Saignon dans le Vaucluse. Sépare le Petit Luberon du Grand Luberon

Aïgue Tinte 
 Ayguetinte, commune du Gers.

Aïgue Longue 
Aïgue longue (Aiga longa [ajgɵ lungɵ]), signifie « long (cours d')eau ».
 Aiguelongue (Aigalònga en occitan), quartier de Montpellier Hérault,
 l'Aïgue Longue, affluent du Luy de Béarn,
 l'Aiguelongue à Fonsorbes (Haute-Garonne).
 le ruisseau de Longues Aïgues à Nègrepelisse (Tarn-et-Garonne).

Aïgues Tortes 
 le ruisseau d'Aygues Tortes à Loudenvielle (Hautes-Pyrénées) ;
et aussi
 le parc national d'Aigüestortes en Catalogne (Espagne).

Aïgues Grosses 
 le ruisseau des Aygues Grosses à Arnac-sur-Dourdou (Aveyron)

Aïgue Folle 
 la cascade d'Aiguefolle à Saint-Julien-de-la-Nef (Gard)

Aigues vertes
 Le Pont d'Aigues-Vertes dans le canton de Genève, Suisse

Aïgue Vive 
Aïgue vive (Aiga viva) signale des eaux torrentielles :
 l'Aygue Vive, affluent de l'Estéous à Rabastens-de-Bigorre,
 le ruisseau d'Aygues Vives à Belcaire (Aude),
 le ruisseau des Aygues Vives à Chélan (Gers) ;
et diverses communes arrosées par de telles eaux :
 Aigues-Vives, commune de l'Ariège,
 Aigues-Vives, commune de l'Aude,
 Aigues-Vives, commune du Gard,
 Aigues-Vives, commune de l'Hérault,
 Ayguesvives, commune de la Haute-Garonne,
 Saint-Girons-d'Aiguevives, commune de la Gironde ;
aussi :
 Aigües Vives, monastère près de Valence (Espagne).

Aïgue Morte 
Aïgue morte, qui a pour équivalent Aiga mòrta en occitan, signale des eaux stagnantes.
 Ayguemorte-les-Graves, commune de Gironde.
 Aigues-Mortes (Aigas-Mòrtas), commune du Gard.
 l'Aiguemortes, rivière à Thoiras (Gard).
 le ruisseau d'Aiguemorte (Aigamòrta), à Audenge (Gironde), Chomelix (Haute-Loire)

« Te fises pas a l'aiga mòrta, es la plus fòrta. », proverbe occitan signifiant « méfie toi de l'eau qui dort, elle est la plus forte. »

Dans le domaine linguistique au sud de l'oïl (Poitou, Berry, ..), proche du domaine occitan :
 Mortaigue, commune de Queaux (Vienne).
 Aiguemorte, commune de Venesmes (Cher).

Aïgue Vieille 
 le ruisseau d'Aiguevieille à Madriat (Puy-de-Dôme)

Autres toponymes 

 Aiguelèze, hameau à Rivières (Tarn).
 Le ruisseau de Brame-Aïgues (« des eaux qui chantent ») à Montans (Tarn).
 Chaudes-Aigues, commune du Cantal.
 Le Mont Aigoual, sommet du Massif central, entre le Gard et la Lozère.

Notes et références